

Geografia
Bardwell –  villaggio e parrocchia civile nel distretto di St Edmundsbury, in Inghilterra
Bardwell – centro abitato del Texas
Bardwell – centro abitato del Kentucky
Bardwell – comunità non incorporata del Wisconsin

Astronomia
 1615 Bardwell – asteroide della fascia principale